Il doppio del Volvo U.S. National Indoor 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Kevin Curren e David Pate erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Amos Mansdorf e Mikael Pernfors.

Paul Annacone e Christo van Rensburg hanno battuto in finale 7–6, 6–7, 6–1 Scott Davis e Tim Wilkison.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Kevin Curren /  David Pate (secondo turno)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (secondo turno)

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (semifinali) 
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (campioni) 
 Johan Kriek /  Gary Muller (secondo turno) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Volvo U.S. National Indoor 1989